Die Scottish Open 2001 fanden vom 25. Juni bis 1. Juli 2001 in Perth, Schottland, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Peter Nicol, der auf Position eins gesetzt war, sicherte sich den Titelgewinn ohne Satzverlust. Nach Siegen über Omar Elborolossy, Paul Johnson und John White traf er im Finale auf Stewart Boswell, den er mit 15:6, 15:10 und 15:9 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
Squashturnier in Schottland
Sportveranstaltung in Perth (Schottland)